Аржема — река в России, протекает по Медвежьегорскому району Карелии.

Физико-географическая характеристика 
Исток — болото восточнее Мунозера. Протекает через Аржемозеро. Пересекает шоссе Вологда — Межвежьегорск , принимает правый приток — Сарожу. Впадает в Онежское озеро. Длина реки составляет 12 км.

Северо-западнее реки находится деревня Лобское, юго-восточнее — деревня Возрицы.

Фотография

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Бассейн Онежского озера без рр. Шуя, Суна, Водла и Вытегра, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бассейна Онежского озера). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100612102000015822.

Примечания 

Реки, впадающие в Онежское озеро
Реки Медвежьегорского района